Die Rosenzüchterin steht für:

 Die Rosenzüchterin (Roman), Roman von Charlotte Link (2000)
 Die Rosenzüchterin (Film), deutscher Fernsehfilm von Erhard Riedlsperger (2004)